Granfelt est une famille de la noblesse de Finlande.

Une partie de la famille a finnicisé son nom en Kuusi.

Histoire

Membres éminents 
Classement par ordre alphabétique du prénom

 August Fredrik Granfelt (1780–1863),  
 Axel Fredrik Granfelt (1815–1892), théologien
 Otto Fabian Nimrod Granfelt (1818–1878), juriste
 Carl Hjalmar Granfelt (1828–1892), militaire
 Aksel August Granfelt (1846–1919), fennomane
 Mandi Granfelt, o.s. Cantell (1850–1926), écrivain
 George Fredrik Granfelt (1865–1917), politicien
 Sigrid Granfelt (1868–1942), artiste peintre
 Allan Granfelt (1872–1947), industriel
 Hjalmar Granfelt (1874–1957), professeur
 Eino Kuusi (1880–1936), professeur
 Aarne Kuusi (1881–1968),
 Ilmari Kuusi (1882–1964), écrivain
 Sakari Kuusi (1884–1976), historien
 Hanna Granfelt (1884–1952), chanteur
 Reino Kuusi (1908–1988)
 Helmi Kuusi (1913–2000), artiste peintre
 Matti Kuusi (1914–1998), académicien
 Pekka Kuusi (1917–1989), politicien
  (1919–1990), artiste peintre
 Juhani Kuusi (1938-)
 Kim Kuusi (1947-), compositeur
 Outi Lauhakangas (1953-), scientifique
 Janne Kuusi (1954-), scénariste

Références

Liens internes
Liste des familles nobles de Finlande
Liste de noms de famille finnicisés

Liens externes
Granfelt nr 1974

Famille noble finlandaise
Noblesse européenne